Иван Бойков:
 Бойков, Иван Антропович (1917—1985) — полный кавалер ордена Славы.
 Бойков, Иван Иванович (1900—1963) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Бойков, Иван Павлович (1902—1987) — начальник Богословского ИТЛ и строительства НКВД СССР, генерал-майор.
 Бойков, Иван Тимофеевич (1920—2002) — Герой Советского Союза.
 Бойков, Иван Яковлевич (1891—после 1934) — священник.